Beaurieux se poate referi la:
Beaurieux, localitate în departamentul Aisne, Franța
Beaurieux, localitate în departamentul Nord, Franța